Il singolare del Bank Austria Tennis Trophy 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Filip Dewulf era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Goran Ivanišević.

Boris Becker ha battuto in finale 6–4, 6–7 (7–9), 6–2, 6–3 Jan Siemerink.

Teste di serie

  Thomas Muster (secondo turno)
  Goran Ivanišević (quarti di finale)
  Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
  Wayne Ferreira (primo turno)

 Boris Becker (campione) 
 Marcelo Ríos (primo turno) 
 Todd Martin (semifinali) 
 Thomas Enqvist (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank Austria Tennis Trophy 1996
ATP Tour 1996